Навара́три ( , ) — индуистский религиозный праздник. В переводе с санскрита слово «наваратри» означает «девять ночей». В ходе этого праздника, продолжающегося десять дней и девять ночей, индуисты поклоняются девяти женским формам Бога в индуизме — Шакти/Деви.

Праздник отмечают два раза в год: в светлую половину весеннего месяца Чайтра (апрель — май) и осеннего месяца Ашвина (сентябрь — октябрь). Праздновать начинают в первый день после новолуния.

Во время Наваратри проводятся храмовые праздники, совершаются моления, устраиваются торжественные процессии и ярмарки. Зачастую первые три дня праздника посвящают богине Дурге, последующие три — Лакшми, а последние — Сарасвати. Одним из важнейших элементов праздника является Дурга-пуджа: поклоняющиеся почитают Деви в форме Дурги, чтобы заручиться её покровительством. Одна из легенд, связанных с Наваратри, повествует о победе Дурги над асуром Махишей.

В разных регионах существуют и местные традиции празднования Наваратри. Например, в Гуджарате проводят особые женские танцы, в Бенгалии устраивают шествия с изображениями Кали, в Тамилнаду создают  — специальные платформы с фигурами богинь и богов индуистского пантеона.

Примечания

Литература 
 на русском языке
 
 
 на других языках

Ссылки 

 Significance of Navaratri
 Navaratri: In the festival of "Nine Nights, " Hindus across the globe worship the feminine form of the Supreme
 Why is Navaratri celebrated?
 Navaratri — Celebrating the Symbolic Vision of the Goddess Article of the Month — October 2007
 Vaishno Devi and Navratri Story

Индуистские праздники
Праздники Индии